Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Luis Horna 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (Campione)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 James Sekulov (primo turno)
 Federico Browne (secondo turno)

 Agustín Calleri (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)
 Joan Balcells (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2000